Marco Klöti, né le  à Kloten en Suisse, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évoluait en position de défenseur .

Carrière 
Son maillot floqué du numéro 4 est retiré de l'équipe du EHC Kloten.

Carrière internationale 
Il représenta la Suisse au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1991-1992 || EHC Kloten || LNA
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 1992-1993 || EHC Kloten || LNA
|| 16 || 0 || 0 || 0 || 4 || 11 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 1993-1994 || EHC Kloten || LNA
|| 34 || 1 || 1 || 2 || 4 || 12 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1994-1995 || EHC Kloten || LNA
|| 36 || 0 || 2 || 2 || 6 || 12 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1995-1996 || EHC Kloten || LNA
|| 34 || 1 || 4 || 5 || 20 || 10 || 0 || 1 || 1 || 8
|-
| 1996-1997 || EHC Kloten || LNA
|| 46 || 0 || 4 || 4 || 22 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4 
|-
| rowspan='2'|1997-1998 || EHC Kloten || LNA
|| 40 || 0 || 4 || 4 || 22 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| EHC Bülach || LNB
|| 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
| 1998-1999 || EHC Kloten || LNA
|| 45 || 1 || 1 || 2 || 14 || 12 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1999-2000 || EHC Kloten || LNA
|| 39 || 1 || 9 || 10 || 37 || 7 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2000-2001 || Kloten Flyers || LNA
|| 44 || 0 || 7 || 17 || 10 || 9 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2001-2002 || Kloten Flyers || LNA
|| 30 || 0 || 12 || 12 || 12 || 8 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2002-2003 || Kloten Flyers || LNA
|| 44 || 2 || 14 || 16 || 24 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2003-2004 || Kloten Flyers || LNA
|| 44 || 1 || 8 || 9 || 41 || || || || || 
|-
| 2004-2005 || Kloten Flyers || LNA
|| 23 || 0 || 1 || 1 || 10 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2005-2006 || Kloten Flyers || LNA
|| 42 || 0 || 3 || 3 || 38 || 10 || 0 || 1 || 1 || 8
|-
| 2006-2007 || Kloten Flyers || LNA
|| 38 || 2 || 3 || 5 || 38 || 11 || 0 || 1 || 1 || 8

|556||10||72||82||290||123||1||9||10||69

Notes et références 

Naissance en mars 1975
Naissance à Kloten
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du EHC Kloten
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du EHC Bülach
Sportif zurichois